Laot est un nom de famille breton, qui se prononce la hotte.

Étymologie 
Ce nom de famille vient du mot breton aot, désignant une grève (bord de mer fait de sable et de gravier) ou globalement la côte (littoral).
Il est surtout porté dans le Léon, au nord du Finistère, particulièrement aux alentours de la commune de Plouguerneau, d'où il serait originaire. Le t final se prononce, car en breton comme en anglais, les consonnes finales s'entendent. S'écrit parfois L'Aot.

Personnages portant ce nom 
 Jeannette Laot (1925-), syndicaliste et féministe française. 
 Laurent Laot (1938-), Prêtre ouvrier, sociologue et universitaire.

Bibliographie 
 Noms de famille bretons, de Hervé Abalain aux éditions Les universels Gisserot

Notes et références 

Patronyme breton